Heilige Michaëlkerk (De Bilt)
 Heilige Michaëlkerk (Sint-Michielsgestel)